Flohr steht für:

 Flohr-Verlag, deutscher zahnmedizinischer Verlag
 Biomasseheizkraftwerk Flohr Neuwied

Flohr ist der Familienname folgender Personen:
 Anatol Feid-Flohr (1942–2002), deutscher Priester, Angehöriger des Dominikanerordens, Schriftsteller, siehe Anatol Feid
 Carl Flohr (1850–1927), deutscher Ingenieur und Unternehmer 
 Friedrich Flohr (1927–2010), deutscher Mathematiker
 Georg Flohr (1802–1861), deutscher Musiker und Komponist 
 Gustav Flohr (1895–1965), deutscher Politiker (KPD)

 Hubert Flohr (1869–1940), deutscher Pianist, Musikpädagoge und Musikdirektor
 Jupp Flohr (1904–1958), deutscher Karnevalist, Mundartdichter und Schauspieler
 Justus Flohr (1855–1933), deutscher Schiffsmaschinenkonstrukteur, Wirtschaftsführer
 Karsten Flohr (* 1950), deutscher Schriftsteller
 Lilly Flohr (1893–1978), deutsche Schauspielerin der 1920er Jahre
 Matthias Flohr (* 1982), deutscher Handballspieler und -trainer
 Michael Flohr (Physiker) (* 1965), deutscher mathematischer Physiker
 Michael Flohr (Maler) (* 1975), US-amerikanischer Maler, 
 Otto Flohr (1869–1942), deutscher Kaufmann, Politiker (DNVP, NSDAP) und Bremer Senator
 Paul Mendes-Flohr (* 1941), US-amerikanischer Historiker
 Salo Flohr (1908–1983), tschechoslowakisch-sowjetischer Schachmeister
 Thomas Flohr (* 1960), Schweizer Geschäftsmann und Autorennfahrer

Siehe auch:
 Floor
 Flor (Begriffsklärung)